Alexandru Neagu – calciatore rumeno
 Cristina Neagu – pallamanista rumena
 Dragoș Neagu – ex canottiere rumeno
 Ionuț Neagu – calciatore rumeno